Усть-Ката́в — город в Челябинской области России. Административный центр Усть-Катавского городского округа. Население составляет  чел. ().

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» Усть-Катавский городской округ включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением».

География 
Город расположен на западном склоне гор Южного Урала в месте впадения реки Ката́в в реку Юрюза́нь, в 260 км от Челябинска. Центр города окружён холмами.

Через город проходит исторический ход Транссибирской железнодорожной магистрали. Расположена железнодорожная станция Усть-Катав Южно-Уральской железной дороги. В 1 км южнее города проложена федеральная автодорога  «Урал».

История

Основание 
Основан в 1758 году, в Оренбургской губернии как железоделательный завод, возле впадения в реку Юрюзань её левого притока Катав. Основатели: компания симбирских купцов и заводчиков братьев Ивана и Якова Борисовичей Твердышевых и Ивана Семёновича Мясникова.

Первоначально предприятие представляло собой лесопильную мельницу и судовую пристань. Железоделательный завод был пущен позднее и являлся вспомогательным для соседних Катав-Ивановского и Юрюзанского чугуноплавильных и железоделательных заводов. Вокруг завода возникло укреплённое поселение, в котором жили крепостные крестьяне, купленные заводчиками в центральных губерниях России и составившие мастеровой и работный люд предприятия. В 1773 году в заводском посёлке проживало около 800 человек.

Продукция завода отправлялась в Центральную Россию по рекам Волго-Камского бассейна. Часть продукции продавалась за границу. Её охотно покупали английские купцы. В 1862 году изделия демонстрировались на всемирной Лондонской промышленной выставке, были представлены кричное и пудлинговое железо, цементная сталь разных сечений, обойные гвозди.

До XX века 
Заводской посёлок не обошло стороной знаменитое Пугачёвское восстание. Через Усть-Катав проходили отряды повстанцев и правительственных сил. Завод в ноябре 1773 г. был остановлен. В июне 1774 г. повстанческий отряд Юлая Азналина, отца Салавата Юлаева, разорил и сжёг завод и посёлок. В ноябре 1775 г. предприятие было восстановлено.

Хотя принадлежавшими им заводами Твердышевы и И. С. Мясников владели сообща, но непосредственно в ведении последнего, до его смерти в 1780 г., находились чугуноплавительные и железоделательные предприятия, в том числе Усть-Катавское. В 1780—1783 гг. владельцем Усть-Катавского завода являлся Я. Б. Твердышев, затем заводом владела дочь И. С. Мясникова Е. И. Козицкая, а с 1810 года — дочь последней, в замужестве княгиня А. Г. Белосельская-Белозерская. В дальнейшем, вплоть до Октябрьской революции 1917 г. Усть-Катавское предприятие принадлежало представителям княжеской семьи Белосельских-Белозерских.

С 1861 года по начало 1920-х годов посёлок Усть-Катавский завод был центром волости. В неё входило несколько окрестных деревень и сёл. В 1870 году в посёлке были церковь, училище, волостное правление, железоделательный завод, два маслобойных предприятия, три водяные мельницы, в посёлке проживали 3353 жителя (544 двора). В 1889—1890 годах рядом с Усть-Катавским посёлком построен участок Самаро-Златоустовской железной дороги.

XX век 
В марте 1917 года в посёлке был создан совет рабочих депутатов под председательством слесаря Ф. Е. Бахарева. В конце октября 1917 года мирным путём была установлена советская власть.

В 1939 году в рабочем посёлке проживало более 13 000 жителей. Работал вагоностроительный завод имени Л. М. Кагановича. Действовали две средних школы, ремесленное училище, рабочий клуб и клуб инженерно-технических работников, библиотеки, 15 продовольственных магазинов и киосков.

В 1941—1945 года ушли на войну около 1500 усть-катавцев. В заводской посёлок эвакуировались из прифронтовых городов страны промышленное оборудование и население. Посёлок начал застраиваться, расти и расширяться.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 августа 1942 года посёлок Усть-Катавский завод был преобразован в город районного подчинения. Город сначала назывался Усть-Катавским Заводом, а с 1943 года — Усть-Катавом. В 1943—1944 годах построен Брянский автомобильный мост через реку Юрюзань.

После войны градообразующее предприятие Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) вместе с оборонной продукцией выпускал продукцию гражданского назначения: трамвайные вагоны, детские велосипеды «Лёвушка» и другие. В ноябре 1952 года открылся дворец культуры вагоностроителей, в 1950-х годах началось строительство многоэтажных домов в центральной части, а с 1978 года — в нагорной части города. В 1962 году открылся кинотеатр «Россия» (ныне «Родина»). В 1972 году был сдан в эксплуатацию молокозавод. В 1973 году заработал хлебозавод.

3 декабря 1979 года Усть-Катав получил статус города областного подчинения, к нему были присоединены рабочий посёлок Вязовая, сёла Тюбеляс, Минка, ранее входившие в состав Катав-Ивановского района.

В 1980 году построена новая плотина на реке Катав. В 1984 году в новое трёхэтажное здание в центре города переехал совет народных депутатов, ныне в здании располагается администрации Усть-Катавского городского округа. В 1987 году близ посёлка Шубино начала действовать железнодорожная станция Усть-Катав, на которой в 1994 году открылся железнодорожно-автобусный вокзал. 17 декабря 1992 года в прежнем здании церкви Рождества Христова вновь начались богослужения.

Население

Промышленность 
ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С. М. Кирова» — градообразующее предприятие оборонной и космической промышленности, главным образом, известен производством трамваев.

ООО «Леспромсервис».

ООО «Усть-Катавский деревообрабатывающий завод».

ООО "Агропарк «Урал».

В 2019 году введён в эксплуатацию агрокомплекс «Горный» (агрохолдинг «Чурилово») для круглогодичного выращивания овощей и зелёных культур закрытого грунта площадью 25 га.

Культура 
Муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» создано на базе общественного народного музея революционной, боевой и трудовой славы г. Усть-Катава, открытого в мае 1965 года, перед 20-летним юбилеем Победы в помещениях дворца культуры вагоностроителей.

В 1980 г. музей получил звание народного, с 1 января 1995 г., являющегося муниципальным.

Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система».

Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная клубная система».

Образование и спорт 
 Детская музыкальная школа № 1
 Детская музыкальная школа № 2
 Спортивно-оздоровительный комплекс
 Средняя общеобразовательная школа № 1
 Основная общеобразовательная школа № 4
 Средняя общеобразовательная школа № 5
 Средняя общеобразовательная школа № 7
 Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
 Начальная школа — детский сад № 6
 Начальная школа — детский сад № 9
 Центр детского творчества

Радиовещание 
 67,25 МГц Радио России / Радио Южный Урал (Юрюзань)
 101,2 МГц Радио Дача
 101,6 МГц Радио Дача (Юрюзань)
 103,6 МГц Радио Континенталь (Юрюзань)

Галерея

См. также 
 Усть-катавский трамвай

Примечания

Ссылки 

 Сайт администрации города Усть-Катав
 История герба Усть-Катава
 Усть-Катав в энциклопедии «Мой город»
 
 
 

 
Населённые пункты Усть-Катавского городского округа
Города, основанные в XVIII веке
Населённые пункты на реке Юрюзань